Кубок Белоруссии по футболу 1998/1999 годов — 8-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Финал Кубка состоялся 29 мая в Минске на стадионе «Динамо». Победителем Кубка стал футбольный клуб «Белшина» из Бобруйска, обыгравший в финале по пенальти (в основное время счет был 1-1) со счётом 4:2 мозырьскую «Славию»

1/16 финала 
Матчи состоялись 18 июля 1998 года.

1/8 финала 
Матчи состоялись 23 сентября 1998 года.

1/4 финала 
Матчи состоялись 29 апреля 1999 года.

1/2 финала 
Матчи состоялись 11 мая 1999 года.

Финал

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Ссылки 
 kick-off.by

Футбол в Европе в 1999 году
1998/1999
Футбол в Европе в 1998 году
Спорт в Белоруссии в 1998 году
Спорт в Белоруссии в 1999 году